23rd Street (straat), een straat in Manhattan, New York
 23rd Street (Lexington Avenue Line), een metrostation in Manhattan aan 23rd Street
 23rd Street (Broadway Line), een metrostation in Manhattan aan 23rd Street
 23rd Street (Sixth Avenue Line), een metrostation in Manhattan aan 23rd Street
 23rd Street (Eighth Avenue Line), een metrostation in Manhattan aan 23rd Street
 23rd Street (Broadway-Seventh Avenue Line), een metrostation in Manhattan aan 23rd Street
 23rd Street (PATH), een PATH station in Manhattan aan 23rd Street
 23rd Street-Ely Avenue, een metrostation in Queens aan de 23rd Street aldaar